Angela Coughlan – nuotatrice canadese
 Aoife Coughlan – judoka australiana
 Graham Coughlan – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Marisa Coughlan – attrice statunitense
 Mike Coughlan – progettista britannico
 Nicola Coughlan – attrice irlandese
 Richard Coughlan – batterista britannico